Sinkovits Péter (1943–) magyar művészettörténész, újságíró, lapszerkesztő
 Sinkovits Péter (1946–2023) vajdasági magyar költő, műfordító, újságíró, lapszerkesztő
 Sinkovits Péter (1962–) magyar ügyvéd